Harpij (mythologie), een figuur in de Griekse mythologie
harpij (roofvogel), een vogel die is vernoemd naar deze vervaarlijke wezens
Stichting De Harpij, een organisatie van en voor Nederlandse en Belgische dierentuinmedewerkers